Guntershausen ist der Name folgender Orte:

 Guntershausen bei Berg, Ort im Bezirk Weinfelden des Kantons Thurgau, Schweiz
 Guntershausen (Aadorf), Ort in der politischen Gemeinde Aadorf im Kanton Thurgau, Schweiz
 Guntershausen (Baunatal), Ortsteil von Baunatal im Landkreis Kassel in Hessen, Deutschland